O nome Felix foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Felix (1989) - furacão de categoria 1 no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Felix (1995) - furacão de categoria 4 a leste da costa dos Estados Unidos. Afetou Bermudas e suas ondas fortes mataram 9 pessoas na costa leste dos Estados Unidos.
 Furacão Felix (2001) - furacão de categoria 3 no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Felix - furacão de categoria 5 que afetou o Caribe meridional e atingiu a Nicarágua, que causou no mínimo 133 fatalidades em 2007. 

Em 2008, Felix foi retirado da lista oficial de nomes se furacões e substituído por Fernand, não sendo, portanto, mais utilizado para denominar outros furacões.

Desambiguação